Ékopédia (nommé NewLimits jusqu'en 2005) est un média citoyen écologiste et altermondialiste francophone, géré en wiki grâce au moteur MediaWiki (version 1.27). Comme Wikipédia, son contenu, librement améliorable, est protégé par la licence Creative Commons « Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions ».

Histoire 

Le projet est initié fin 2002 à Québec par Jean-Luc Henry. Le site est créé en décembre. Il s'appelle alors NewLimits (avec pour nom de domaine newlimits.org) et utilise le moteur TWiki. Le , les membres du projet décident de migrer vers MediaWiki. . En , le projet est renommé Ékopédia, par jeu de mots sur .

Le , la Fondation Ékopédia, destinée à soutenir financièrement le site, est créée.

En 2008, le projet Ékopédia est finaliste du concours « Phénix de l'environnement » organisé par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.

En , le site est suspendu. Le nom de domaine ekopedia.org est transféré à Appropédia.

Le , Ékopédia est à nouveau accessible, sous le nom de domaine ekopedia.fr (également redirigé depuis fr.ekopedia.org et ekopedia.resiway.org). L'association internationale sans but lucratif RésiWay reprend le soutien financier à la suite de la dissolution de la Fondation Ékopédia. En , la dernière sauvegarde d'Ékopédia (datée du ) est restaurée sous l'impulsion de RésiWay et grâce aux efforts conjoints de Jean-Luc Henry, du groupe PermaWiki et d'Appropédia.

Organisation et fonctionnement

Principes

Contrôle des modifications

Licence 

En , le projet Ékopédia passe de la licence Art Libre à la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions.

Financement 

Depuis 2016, les coûts liés à la présence en ligne d'Ékopedia sont supportés par l'association RésiWay (ex-Fondation Ékopédia) qui fonctionne principalement sur une base bénévole et est financée uniquement grâce aux dons de ses adhérents, sympathisants et contributeurs.

Contenu 

Les pages d'Ékopédia sont organisées autour de 14 thèmes () : naître, apprendre, s'alimenter, permaculture, se loger, se vêtir, créer, penser, prendre soin, vivre ensemble, se déplacer, se divertir, communiquer.

Références

Voir aussi

Lien externe 

Projet utilisant MediaWiki
Culture alternative
Encyclopédie en ligne
Encyclopédie spécialisée
Média consacré au développement durable
Site web lancé en 2002